Andreï Aliaksandravitch Mikhaliow - en biélorusse :  - ou Andreï Aleksandrovitch Mikhaliov - en  et en  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1995 avec le HK Iounost Minsk dans la Ligue d'Europe de l'Est. Il a évolué en Amérique du Nord et en Allemagne entre 1996 et 2002. Il remporte la Ligue d'Europe de l'Est en 2003 et 2004 et l'Ekstraliga 2008 avec le Keramin Minsk. Il ajoute à son palmarès la Coupe Spengler 2009 avec le Dinamo Minsk. Il est suspendu pour dopage du  au  après un contrôle positif au stimulant methylhexaneamine.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Biélorussie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il prend part à plusieurs éditions des championnats du monde senior à partir de 2004. En , il est sélectionné pour les Jeux olympiques de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1994-1995 || HK Iounost Minsk||Ekstraliga|| 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996|| HK Iounost Minsk|| LEEH || 30|| 7|| 6|| 13|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| HK Iounost Minsk || LEEH || 11|| 0|| 0|| 0|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Nighthawks de Nashville || LCH || 3|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Saguenéens de Chicoutimi|| LHJMQ|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| HK Iounost Minsk || LEEH || 44|| 27|| 17|| 44|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998 || HK Iounost Minsk ||Ekstraliga|| 18|| 6|| 4|| 10|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| HK Iounost Minsk || LEEH || 32|| 19|| 19|| 38|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000 || Herner EV || Oberliga|| 50|| 34|| 31|| 65|| 134|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2000-2001 || ESV Bayreuth || Oberliga || 25|| 10|| 17|| 27|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| EV Regensburg || Oberliga || 37|| 11|| 8|| 19|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || EV Regensburg || 2.bundesliga || 27|| 6|| 6|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Keramin Minsk || LEEH || 33|| 9|| 11|| 20|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Keramin Minsk || LEEH || 28|| 12|| 6|| 18|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Keramin Minsk || Ekstraliga || 44|| 11|| 9|| 20|| 28|| 8|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2004-2005 || Keramin Minsk || Ekstraliga || 37|| 8|| 9|| 17|| 20|| 13|| 4|| 2|| 6|| 12
|-
| 2005-2006 || Keramin Minsk || Ekstraliga || 37|| 8|| 9|| 17|| 20|| 13|| 4|| 2|| 6|| 12
|-
| 2006-2007 || Keramin Minsk || Ekstraliga || 46|| 17|| 21|| 38|| 73|| 10|| 2|| 6|| 8|| 10
|-
| 2007-2008 || Keramin Minsk || Ekstraliga || 44|| 9|| 14|| 23|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HK Dinamo Minsk|| KHL|| 55|| 14|| 9|| 23|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HK Dinamo Minsk|| KHL|| 56|| 8|| 6|| 14|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HK Dinamo Minsk|| KHL|| 51|| 8|| 7|| 15|| 22|| 7|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2011-2012 || HK Dinamo Minsk || KHL || 51|| 6|| 7|| 13|| 24|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013 || HK Dinamo Minsk || KHL || 33|| 3|| 6|| 9|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2014 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 9|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2015-2016|| HK Dinamo Minsk || KHL|| 53 || 2 || 2 || 4 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga || 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 40 || 14 || 11 || 25 || 32 || 10 || 0 || 3 || 3 || 4

Références 

Naissance en février 1978
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Nighthawks de Nashville
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du EHC Bayreuth
Attaquant de hockey sur glace